Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Landtages des Freistaates Sachsen-Altenburg in der 1. (und einzigen) Wahlperiode (1919 bis 1920). Mit dem Aufgehen im Land Thüringen wurde der Landtag verkleinert und als Gebietsvertretung Sachsen-Altenburg zunächst weitergeführt. Die am 12. März 1921 bestimmten Mitglieder dieser Gebietsvertretung sind gekennzeichnet.

Weblinks 
 Quelle: 
Hinweis: In der Erläuterung der Daten durch das Projekt der Uni Köln wird darauf hingewiesen: „Die Güte der Daten ist höchst unterschiedlich.“
 Verhandlungen der Landesversammlung des Freistaates Sachsen-Altenburg auf die Jahre 1919–1921, S. 571, Digitalisat

Sachsen-Altenburg
!